Овся́ннікова — російське прізвище; жіноча форма прізвища .

Відомі представники 
 Овсяннікова Анастасія Анатоліївна (. 1988) — російська легкоатлетка, чемпіонка Паралімпійських ігор, світу та Європи. Заслужений майстер спорту Росії.
 Овсяннікова Ганна Георгіївна ( 1947) — радянська і російська актриса.
 Овсяннікова Антоніна Михайлівна (1928—1960) — працівниця радянського сільського господарства, Герой Соціалістичної Праці.
 Овсяннікова Олена Борисівна ( 1948) — радянський і російський архітектурознавець, історик мистецтва.
 Овсяннікова Людмила Дмитрівна ( 1938) — радянський лікар, депутат Верховної Ради СРСР XI скликання (1984—1988).
 Овсяннікова Марина (Ткачук;  1978) — співробітниця державного телебачення Росії, яка влаштувала 14 березня 2022 протестну акцію проти війни Росії з Україною в прямому ефірі, з'явившись у кадрі з антивоєнним плакатом.
 Овсяннікова Марія Дмитрівна (1904—1985) — радянський комсомольський і партійний діяч, журналіст, викладач, учасниця Великої Вітчизняної війни 1941—1945 років.
 Овсяннікова Пелагея Юхимівна (у чернецтві Павлина; 1813—1877) — ігуменя Білівського Хрестовоздвиженського жіночого монастиря РПЦ.

Топонім 
 Овсяннікова — село, Тобольський район, Тюменська область, Росія. Примітки